The Egg steht für:

 The Egg (Band), britische Electro-Funk-Band
 The Egg, von Arne Jacobsen entwickelter Sessel, siehe Ei (Sessel)
 The Egg (Kurzgeschichte), Kurzgeschichte von Andy Weir
 The Egg (Beirut), Kinogebäude in Beirut, Libanon

Siehe auch:
 Egg